Die Abkürzung VRF steht für:
 Virtual Routing and Forwarding, eine Routing-Technik in IP-Netzen, siehe VRF-Instanz
 Variable Refrigerant Flow (Variabler Kältemittelmassenstrom), siehe Klimaanlage
 Vogtland Regional Fernsehen, ein 1994 gegründeter Regionalsender, der bis Ende 2015 im Vogtland über Kabel und terrestrisch zu empfangen war

Die Abkürzung Vrf steht für:
 Verfasser, den geistigen Urheber eines Werkes, siehe Autor

VRF